

Presentación previa 
Andreas Siljeström y Igor Zelenay eran ellos defensores del título, decidieron defender el título por separados.

Sergey Betov y Michail Elgin ganaron el título tras derrotar en la final Damir Džumhur y Franko Škugor.

Cabeza de serie 

  Julian Knowle /  Philipp Oswald (Cuartos de final)
  Santiago González /  Adil Shamasdin (Semifinales)

<ol start=3>
  Radu Albot /  Rameez Junaid ''(Primera ronda)
  Guillermo Durán /  Horacio Zeballos ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Braunschweig 2015